Павлюче́нков — русская фамилия .

 Павлюченков, Виктор Владимирович (1963—2021) — российский каскадёр, сценарист, автор и исполнитель песен.
 Павлюченков, Владимир Николаевич (род. 1943) — российский прозаик, публицист, председатель Армавирской городской Думы II, III и IV созывов.
 
 Павлюченков, Дмитрий Николаевич (в монашестве Мелетий; род. 1977) — епископ Русской православной церкви, епископ Рославльский и Десногорский.
 Павлюченков, Игнат Павлович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Павлюченков, Сергей Алексеевич (1960—2010) — российский историк (доктор наук), писатель.

 Павлюченкова, Анастасия Сергеевна (род. 1991) — российская теннисистка.

См. также 
 Павлюченко